André Vaes, Belgisch advocaat en politicus
 Annelies Vaes, Belgisch actrice en regisseur
 Henri Vaes, Belgisch architect
 Henricus Vaes, Belgisch syndicalist en politicus
 Jan Vaes, Nederlands politicus
 Jean-François Vaes, Belgisch politicus
 Jef Vaes, Belgisch kunstenaar
 Paul Vaes, Nederlands acteur
 Servaes Vaes, Zuid-Nederlands abt
 Stefaan Vaes, Belgisch wiskundige en hoogleraar

Nederlandse of Vlaamse achternaam